Die Urtausendfüßer (Glomeridesmida) sind eine Ordnung der zu den Tausendfüßern gehörenden Doppelfüßer. Mit etwa 35 Arten handelt es sich um eine der artenärmsten Ordnungen der Doppelfüßer. Sie leben in den tropischen Zonen Amerikas, Asiens und Ozeaniens.

Merkmale und Lebensweise 
Die Körperlänge beträgt bis zu 15 mm, meist bleiben die Tiere aber kleiner als 6,5 mm. Der abgeflachte Körper besteht aus 22 Segmenten, Ocelli fehlen. Im Gegensatz zu den nahe verwandten Saftkuglern und Riesenkuglern können sich die Urtausendfüßer nicht zu einer Kugel zusammenrollen. Die Weibchen weisen große Ovipositoren auf, Männchen werden nur selten gefunden und sind bisher nur für Arten aus Amerika und Indien bekannt. Viele Arten sind dunkel pigmentiert und daher schwer im Bodenmaterial zu finden. Zwei Arten sind als Höhlenbewohner bekannt und sind typisch für troglomorphe Tiere aufgrund eines Pigmentmangels durchscheinend. Die Arten der Gattung Termitodesmus leben als obligate Kommensalen bei Termiten.

Verbreitung 
Die Familie Glomeridesmidae ist in Mittelamerika inklusive der Karibik, in der nördlichen Hälfte Südamerikas, von Süd- bis Südostasien, auf Neuirland und auf manchen Inseln in Ozeanien verbreitet, wie Palau, Vanuatu oder Fidschi. Die Familie Termitodesmidae lebt in Süd- und Südostasien, genauer in Indien, auf Sri Lanka, in Malaysia und Vietnam. Vorkommen auf Madagaskar wären möglich, bisher wurde die Ordnung dort aber nicht nachgewiesen. Eine der beiden bekannten höhlenbewohnenden Arten wurde in Brasilien gefunden, genauer in Amazonien.

Äußere Systematik 
Die Ordnung Glomeridesmida  ist die einzige Ordnung der Überordnung Limacomorpha. Zusammen mit den Saftkuglern und den Riesenkuglern gehören die Urtausendfüßer in die Teilklasse Pentazonia und gelten hier als die basalste Ordnung. Das folgende Kladogramm gibt eine Übersicht über die äußere Systematik innerhalb der Doppelfüßer:

Innere Systematik 
Zur Ordnung Glomeridesmida gehören 2 Familien, 2 Gattungen und 35 Arten.  Vermutlich existieren noch zahlreiche unbeschriebene Arten der schwer zu findenden Tiere, so dass die Artenzahl deutlich höher liegt. In Europa kommt keine Art vor.

 Glomeridesmidae , 1884
 Glomeridesmus , 1844 – 30 Arten
 Termitodesmidae , 1911
 Termitodesmus , 1911 – 5 Arten

Weblinks

Einzelnachweise 

Doppelfüßer